Tsovinar kan syfta på följande:

Armenien 
 Tsovinar, eller Nar, en armenisk vattenguidinna 

 Tsovinar (ort), Gegharkunik, 
 Tsovinar (vattendrag), Gegharkunik, 

Robotskapade Armenienförgreningar